La 2020–21 UAE Arabian Gulf Cup  è stata la quattordicesima edizione della coppa organizzata per i 14 team della UAE Arabian Gulf League 2020-2021.La competizione sarebbe dovuta iniziare nel mese di settembre ma è stata posticipata a causa della Pandemia di COVID-19. La stagione è iniziata l'8 Ottobre 2020. Il 9 Aprile 2021, lo Shabab Al Ahli ha vinto il titolo per la quinta volta, battendo in finale l' Al Nasr per 5–4 dopo i calci di rigore.

Questa edizione della competizione vede un cambiamento del format per tagliare il numero delle partite. Al posto della tradizionale fase a gironi seguita da una fase ad eliminazione diretta, quest'anno la competizione prevede un primo turno in cui si entrano le 12 squadre escluse la squadra detentrice del trofeo e i detentori del titolo nazionale che entrano nella competizione direttamente ai quarti di finale.

Primo Turno
Source: soccerway

Fase Finale 
Source: soccerway

Alla fase finale partecipano le sei squadre vincitrici del primo turno più l' detentore del trofeo e lo  campione degli Emirati Uniti in carica.

Finale

Classifica Marcatori 
Aggiornata al 8 maggio 2021

Note

Collegamenti esterni 

Etisalat Emirates Cup